Can Mainou (Fogars de la Selva), mas a mig camí dels nuclis d'Hostalric i Ramió (la Selva) 
 Can Mainou (Sant Esteve de Palautordera), masia al terme municipal de Sant Esteve de Palautordera (al Vallès Oriental) 
 Can Mainou (Santa Pau), masia a Santa Pau (la Garrotxa)